Basconcillos del Tozo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Basconcillos del Tozo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Basconcillos del Tozo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar